David Lund är namnet på flera personer: 

David Lund (biskop), 1657-1729
David Lund (psykolog), 1885-1924